Larrondissement d'Alb-Danube est un arrondissement de Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district de Tübingen. Son chef-lieu est Ulm.

Tableau Général des Communes

Structures intercommunales 
Outre les villes et communes ci-dessus, l'arrondissement comprend des intercommunalités, appelées :
soit (A) ,
soit (B) 

 (B) communes d'Allmendingen et Altheim
 (B) ville de Blaubeuren avec la commune de Berghülen
 (A) Dietenheim basé à Dietenheim ; Municipalités membres : la ville de Dietenheim avec les communes de Balzheim et Illerrieden
 (B) communes de Dornstadt, Beimerstetten et Westerstetten
 (B) ville d'Ehingen (Donau) avec les communes de Griesingen, Oberdischingen et Öpfingen
 (A) Kirchberg-Weihungstal basé à Illerkirchberg ; Mitgliedsgemeinden : Hüttisheim, Illerkirchberg, Schnürpflingen und Staig
 (A) Laichinger Alb basé à Laichingen ; Municipalités membres : la ville de  Laichingen avec les communes de Heroldstatt, Merklingen, Nellingen et Westerheim
 (A) Langenau basé à Langenau ; Municipalités membres : la ville de  Langenau avec les communes de Altheim (Alb), Asselfingen, Ballendorf, Bernstadt, Börslingen, Breitingen, Holzkirch, Neenstetten, Nerenstetten, Öllingen, Rammingen, Setzingen et Weidenstetten
 (A) Lonsee-Amstetten basé à Lonsee ; Municipalités membres : Amstetten et Lonsee
 (A) Munderkingen basé à Munderkingen ; Municipalités membres : la ville de  Munderkingen avec les communes de  Emeringen, Emerkingen, Grundsheim, Hausen am Bussen, Lauterach, Obermarchtal, Oberstadion, Rechtenstein, Rottenacker, Untermarchtal, Unterstadion et Unterwachingen

Alb-Danube